Nora församling kan avse:

Nora församling, Uppsala stift – en församling i Upplands västra kontrakt i Uppsala stift och i Heby kommun
Nora bergsförsamling – en tidigare församling i Västerås stift och i Nora kommun
Nora bergslagsförsamling – en församling i Västerås stift och i Nora kommun
Nora församling, Härnösands stift – en tidigare församling i Härnösands stift och i Kramfors kommun